Erik Pettersson (1890–1975) olimpiai bronzérmes svéd súlyemelő
 Erik Pettersson (1906–1974) svéd hosszútávfutó, olimpikon
 Erik Pettersson (1944) olimpiai ezüstérmes svéd országútikerékpár-versenyző